Kościół, od czes. kostel, „kościół”, z łac. castellum, „miejsce warowne”, „zamek” zdr. od łac. castra „obóz”. Właściwym terminem w chrześcijańskiej łacinie jest ecclesia, od gr. ἐκκλησία (ekklesia), „zgromadzenie”. 

 kościół – budynek przeznaczony dla celów kultu 
 Kościół – religijna organizacja wyznawców i ich duchowieństwa
 Kościół – w teologii chrześcijańskiej: wspólnota wierzących założona przez Jezusa Chrystusa, stanowiąca Lud Boży, Ciało Chrystusa i Świątynię Ducha Świętego
 Inne

 Kościół – formacja skalna w Wąwozie Kraków w polskich Tatrach Zachodnich
 Kościoły – dwie turnie w Pośredniej Grani w słowackich Tatrach Wysokich
 Kościół – włoski film z 1989 r., reż. Michele Soavi